Илису — топонии. Может означать:

 Илису — селение в Гахском районе Азербайджана.
 Илису (ГЭС) — гидроэлектростанция.

Другие значения 
 Штурм Илису 
 Илисуйский султанат 
 Илисуинский заповедник